Lakshmi - hindoestaanse godin
 Lakshmi Mittal - Indiase miljardair
 Lakshmi Bai - Indiase rani
 Lakshmi (zangeres) - Nederlandse zangeres
 Lakshmi (film) - Indiase actiefilm uit 2006